Le sigle E501 peut désigner:

Chimie 
 Carbonate de potassium, des additifs alimentaires ;
 E501(i), Carbonate de potassium ;
 E501(ii), Bicarbonate de potassium.

Transports 
Chemin de fer 
 JR East série E501, une série de rames automotrices japonaise exploitées par JR East.

Route 
  Route européenne 501 reliant Le Mans à Angers en France.